FFA-cupen 2021 var den åttonde säsongen av FFA-cupen, den nationella cupen i Australien. 32 lag deltog i huvudturneringen, 10 från A-league, 21 lag från regionala fotbollsfederationer i Football Federation Australia, samt mästaren från National Premier Leagues 2019 (då säsongen 2020 ställdes in), Wollongong Wolves. En nyhet för denna säsong är att vinnaren får en plats i AFC Champions League.

Lag

Spelträd

Sextondelsfinaler
Lottningen av sextondelsfinalerna skedde den 8 juli 2021, Edge Hill United är det lägst rankade laget i turneringen, då det är det enda laget från femte nivån.

På grund av coronaviruspandemin i Australien har vissa delstater infört nedstängning, vilket medför att några matcher som inkluderar lag från A-League fått skjutas upp till ett senare datum.

Sammanfattning

Matcher

Åttondelsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Kvartsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Semifinaler

Sammanfattning

Matcher

Final

Källor
 Officiell hemsida

Referenser

2021
Fotbollssäsongen 2021
2021 i Australien
2022 i Australien